Пашково — название населённых пунктов в Тульской области.

 Пашково — в Белёвском районе.
 Пашково — в Заокском районе.
 Пашково — в Куркинском районе.
 Пашково — в Узловском районе.
 Пашково — составе м/о город Новомосковск.